

Codici 
 wrm – codice ISO 639-3 della lingua warumungu

Aziende
WRM Motorcycles  – casa motociclistica italiana.